Banesto (bank), Spaanse bank
 Banesto (wielerploeg), voormalig Spaanse wielerploeg